

Animaux 

Copperhead est le nom vernaculaire anglais du serpent venimeux Agkistrodon contortrix (appelé aussi mocassin à tête cuivrée).

Bandes dessinées 
 Copperhead est un super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics.
 Copperhead est un super-vilain appartenant à l'univers de DC Comics.

Cinéma et télévision
 Copperhead est un film américain réalisé par Leland Payton en 1983.
 Copperhead est un téléfilm américain réalisé par Todor Chapkanov en 2008.
 Copperhead est le nom de code du personnage, joué par Vivica A. Fox dans Kill Bill : Vernita Green.
 Copperhead, film sorti en 2013

Musique
 CopperHead est un groupe formé par John Cipollina en 1971.

Politique
 Copperheads est un groupe politique américain pendant la guerre de Sécession.

Bataille ou opération de la Seconde Guerre mondiale
L'opération Copperhead fut une opération de diversion menée par les britanniques en 1944.

Automobile 
 La Dodge Copperhead, un concept-car de Dodge.

Sport
 En escalade, un copperhead est un coinceur à mâter.